3/9 kan syfta på:

 3 september
 9 mars (amerikanskt datumformat)